Сарбия — бывшая деревня на территории Баймакского района Башкортостана, находилась на территории нынешнего сельского поселения Второе Иткулово.

История 
С 20 августа 1930 года село входило в Баймакский район, а также существовало в начале 1950-х годов при администрации сельского совета Второе Иткулово. В 1980-х годах деревня перестала существовать.

География 
Располагалось у реки Кана (левый приток Белой) в 46 км к северо-западу от города Баймак. Находилось в лесистом ландшафте, на высоте около 700 метров над уровнем моря.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Баймакского района